Третий раунд матчей ОФК за Чемпионат мира по футболу 2018 (отборочный турнир) года стартовал 7 ноября 2016.

Корзины

Группы

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Группа B

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Финал 
Победитель финала получает право участвовать в межконтинентальных стыковых матчах. Финал пройдёт в два матча: 1 сентября и 5 сентября 2017 года.
Квалифицированные команды

Примечание: порядок матчей определён жеребьёвкой.

|}

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 2018
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу
2016 год в футболе
2017 год в футболе